26-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1981 Ballon d’Or)»
25 декабря 1981 года

Золотой мяч: 
 Карл-Хайнц Румменигге

(второй раз)

< 25-я Церемонии вручения 27-я >
Золотой мяч 1981 года (фр. 1981 Ballon d’Or) — 26-я й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1864 France Football 29 декабря 1979 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. 

Обладателем награды во второй раз стал немецкий нападающий «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Он опередил в опросе Пауля Брайтнера и Бернда Шустера. Таким образом, во второй раз в истории вручения «Золотого мяча» три первых места заняли представители одной страны. Как и в 1972 году, ей стала ФРГ.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1981 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1981 году